Союз може да се отнася за:

 Програма Союз, първоначално съветска, а сега руска програма за пилотирани космически полети.
 Космически кораб Союз е кораб използван в програмата.
 Ракета Союз е ракета-носител използвана за извеждане на космически апарати в космоса.
 Станция Союз е съветска база на Антарктида.
 Союз, група супергерои от издание на ДиСи Комикс (DC Comics).

Вижте също 
 съюз